Woolman ist der Familienname folgender Personen: 

 Collett E. Woolman (1889–1966), einer der Gründer von Delta Air Lines
 John Woolman (1720–1772), US-amerikanischer Quäker-Prediger